Фишбах (, ) — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Люксембург. Коммуна Фишбах является частью кантона Мерш. В коммуне находится одноимённый населённый пункт.

Население составляет 730 человек (на 2008 год), в коммуне располагаются 270 домашних хозяйств. Занимает площадь 19,61 км² (по занимаемой площади 59 место из 116 коммун). Наивысшая точка коммуны над уровнем моря составляет 427 м. (37 место из 116 коммун), наименьшая 288 м. (98 место из 116 коммун).

Ссылки 
 www.fischbach.lu — Официальный сайт коммуны.

Примечания 

Коммуны Люксембурга